Annone puede referirse a:
 Annone, elefante blanco mascota del papa León X.
 Annone di Brianza, localidad de Italia ubicada en la región de Lombardía, provincia de Lecco.
 Annone Veneto, localidad de la Provincia de Venecia, en el Véneto, Italia.